

Населені пункти та їхні частини

 Бралін — гміна в Кемпінському повіті Великопольського воєводства
 Бралін — село в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Бралін — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Бралін — лісова осада в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки